Kika steht für:
 einen Film des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar, siehe Kika (Film)
 eine portugiesische Sängerin, siehe Kika (Sängerin)
 eine portugiesische Fußballspielerin, siehe Francisca Nazareth
 Kika (Benin), Arrondissement im Departement Borgou in Benin

KiKA steht für;
 einen deutschen Fernsehkanal, siehe KiKA (KinderKanal)

kika steht für:
 ein aus Österreich stammendes Möbelhaus, siehe kika (Möbelhaus)

Siehe auch:
 Kica

Abkürzung